Dorfkirche Kraatz bezeichnet folgende Sakralgebäude:

 Dorfkirche Kraatz (Arendsee), Kirche in Kraatz (Arendsee), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Kraatz (Gransee), Kirche in Kraatz, Gemeinde Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Dorfkirche Kraatz (Nordwestuckermark), Kirche in Kraatz, Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg